Arkadiusz Bąk (ur. 1974) – piłkarz, reprezentant Polski
 Arkadiusz Bąk (ur. 1977) – polski urzędnik państwowy, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki